„Shinano” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Shinano” – lotniskowiec z okresu II wojny światowej, którego budowę rozpoczęto jako pancernik typu Yamato
 „Shinano” (PS-76) – okręt patrolowy typu Kuma z lat 50. XX wieku
 „Shinano” (PM-93) – okręt patrolowy typu Bihoro z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów